Hamptjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Värmland 
Hamptjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,

Dalarna 
Hamptjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 666235-143908), sjö i Ludvika kommun, 
Hamptjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 666629-143850), sjö i Ludvika kommun, 
Hamptjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 667009-144568), sjö i Ludvika kommun,  (2,2 ha)
Hamptjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 667464-144468), sjö i Ludvika kommun, 
Hamptjärnen (Grangärde socken, Västmanland), sjö i Ludvika kommun, 
Hamptjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun och Vansbro kommun,  (6,81 ha)
Hamptjärnen (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Hamptjärnen (Gustafs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,

Gästrikland 
Hamptjärnen, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (3,1 ha)

Hälsingland 
Hamptjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (5,96 ha)
Hamptjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Hamptjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Hamptjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Hamptjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Hamptjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Hamptjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Hamptjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Medelpad 
Hamptjärnen (Sättna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Hamptjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Lill-Hamptjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Stor-Hamptjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Hamptjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Hamptjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Hamptjärnen (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Hamptjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (7,12 ha)
Hamptjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706514-155616), sjö i Sollefteå kommun,  (3 ha)
Hamptjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706647-155150), sjö i Sollefteå kommun,  (0,685 ha)
Hamptjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704750-153435), sjö i Sollefteå kommun, 
Hamptjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 706232-153110), sjö i Sollefteå kommun, 
Lill-Hamptjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Hamptjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (1,8 ha)
Hamptjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Hamptjärnen (Överlännäs socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Hamptjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 703345-161709), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Hamptjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705342-158862), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Hamptjärnen (Björna socken, Ångermanland, 704698-163846), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,4 ha)
Hamptjärnen (Björna socken, Ångermanland, 705436-163628), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Hamptjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland, 703200-166663), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Hamptjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland, 703650-167139), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,81 ha)
Hamptjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,3 ha)

Västerbotten 
Hamptjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 710302-174405), sjö i Robertsfors kommun, 
Hamptjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 711281-174663), sjö i Robertsfors kommun,  (4 ha)
Hamptjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 711593-174799), sjö i Robertsfors kommun,  (3,52 ha)
Hamptjärnen (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (3,82 ha)
Stor-Hamptjärnen (Skellefteå stad, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Hamptjärnen (Bureå socken, Västerbotten, 717864-175302), sjö i Skellefteå kommun,  (1,2 ha)
Hamptjärnen (Bureå socken, Västerbotten, 718208-175404), sjö i Skellefteå kommun, 
Hamptjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,96 ha)
Nedre Hamptjärnen, sjö i Skellefteå kommun,  (4,69 ha)
Hamptjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Hamptjärnen (Lövångers socken, Västerbotten, 715113-176511), sjö i Skellefteå kommun, 
Hamptjärnen (Lövångers socken, Västerbotten, 716575-176994), sjö i Skellefteå kommun, 
Hamptjärnarna (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Hamptjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 719111-173145), sjö i Skellefteå kommun, 
Hamptjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten, 706213-169797), sjö i Umeå kommun, 
Hamptjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten, 706577-170115), sjö i Umeå kommun, 
Hamptjärnen (Umeå socken, Västerbotten, 707952-170926), sjö i Umeå kommun, 
Hamptjärnen (Umeå socken, Västerbotten, 709295-171652), sjö i Umeå kommun, 
Hamptjärnen (Umeå socken, Västerbotten, 711802-170194), sjö i Umeå kommun, 
Stor-Hamptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, vid Kussjön), sjö i Vindelns kommun, 
Hamptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713836-168372), sjö i Vindelns kommun,  (1,84 ha)
Hamptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714046-168260), sjö i Vindelns kommun, 
Hamptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714656-167879), sjö i Vindelns kommun, 
Hamptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716163-167046), sjö i Vindelns kommun, 
Lill-Hamptjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (3,51 ha)
Stor-Hamptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (8,19 ha)
Hamptjärnen (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,

Norrbotten 
Hamptjärnarna (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Hamptjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 732359-184212), sjö i Kalix kommun, 
Hamptjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 732908-183239), sjö i Kalix kommun, 
Hamptjärnen (Töre socken, Norrbotten, 732455-181857), sjö i Kalix kommun, 
Hamptjärnen (Töre socken, Norrbotten, 735199-181628), sjö i Kalix kommun, 
Hamptjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 725452-172562), sjö i Piteå kommun, 
Hamptjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728061-174842), sjö i Piteå kommun,

Lappland 
Hamptjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (12,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn